Miejscowości w USA:
 Coatesville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Hendricks
 Coatesville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester